Lansdowne è un marchesato britannico. Questo termine può riferirsi anche a:

Geografia 
Lansdowne – città dell'Uttarakhand, India
Lansdowne – città della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
Lansdowne – CDP della Virginia, Stati Uniti d'America

Persone 
DeAndre Lansdowne (1989) – cestista statunitense
Henry Petty-Fitzmaurice, III marchese di Lansdowne (1780-1863) – politico britannico
Henry Petty-Fitzmaurice, V marchese di Lansdowne (1845-1927) – politico britannico
William Petty-Fitzmaurice, I marchese di Lansdowne  (1737-1805) – politico britannico